Ныргындинская стоянка — археологический памятник эпохи бронзы в Удмуртском Прикамье.

Местоположение
Стоянка расположена на юге Каракулинского района Удмуртской Республики, на юго-западной окраине д. Ныргында на одном из мысов высотой до 10 м. Большая часть стоянки была разрушена Ныргындинским могильником пьяноборской культуры.

История изучния
Впервые, материалы, относящиеся к эпохе бронзы обнаружил на территории стоянки А.А. Спицын в 1898 г. при исследовании Ныргындинского могильника пьяноборской эпохи. В 1954 г. работы на памятнике были возобновлены В.Ф. Генингом, а в 1968-69 гг территория, занятая могильником, была исследована полностью. В 1977 г. часть материалов стоянки была опубликована Л.И. Ашихминой и В.Ф. Генингом .

Материалы стоянки
Материал стоянки представлен наконечником стрелы из зеленоватого сланца размерами 3,3 х 1,7 см подтреугольной формы с выемкой у основания и небольшой коллекцией фрагментов керамики.

Датировка
По аналогии в материалах Нижне-Раздорного поселения и ряда памятников Нижнего Прикамья стоянка датирована концом II тыс. до н.э.

Примечания 

Археологические объекты в России
История Удмуртии